Moulines ist der Name zweier Gemeinden in der Normandie:
 Moulines (Calvados) im Département Calvados
 Moulines (Manche) im Département Manche

Moulines ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Ulises Moulines (* 1946), venezolanischer Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftshistoriker